

Astronomia
 3428 Roberts – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Roberts – città della Contea di Jefferson, Idaho
 Roberts – villaggio della Contea di Ford, Illinois
 Roberts – CDP della Contea di Carbon, Montana
 Roberts – villaggio della Contea di St. Croix, Wisconsin

Persone